Свидь:
 Свидь — река в Архангельской области, впадает в озеро Лача, принадлежит бассейну Онеги.
 Свидь — волость в составе Чарондской округи.
 Свидь — посёлок в Коношском районе Архангельской области.